Amerikai Egyesült Államok
 Fordyce (Arkansas)
 Fordyce (Nebraska)